Євкратид I, Євкратид I Мегас (Великий) (; *д/н — †145 до н. е.) — цар Греко-Бактрійської держави у 171 до н. е.—145 до н. е. роках.
 Євкратид II, Євкратид II Сотер (; *д/н — †бл. 144 до н. е./140 до н. е.) — цар Греко-Бактрійської держави у 145 до н. е.—144 до н. е./140 до н. е. роках.